Lo scheno (greco: schoinos; latino: schoenus) era un'antica unità di misura lineare usato nell'antico Egitto e nella Grecia antica. Corrisponde a 2 parasanghe, circa 10,8 km. 

Erodoto riporta che uno scheno equivaleva a 60 stadi (Storie, II 6). Ma Strabone precisa che lo scheno variava a seconda del luogo e del periodo storico e che in alcuni posti poteva valere anche 40 stadi: secondo Artemidoro tra Menfi a Tebe uno scheno equivaleva a 120 stadi, tra Tebe a Siene a 60 stadi e navigando da Pelusio al vertice del Delta del Nilo la distanza era di 25 scheni, ossia 750 stadi (Geografia, 2, 24).

Voci correlate
Dodecascheno

Unità di misura storiche
Unità di lunghezza